Sey steht für:
 Sey (Jujuy), Gemeinde im Departamento Susques, Provinz Jujuy, Argentinien

Sey ist der Familienname folgender Person:
 Mary Sey, gambische Richterin
 Oley Sey, gambische Politikerin

 Seinabo Sey (* 1990), schwedische Sängerin

SEY steht für:
 Air Seychelles, Fluggesellschaft der Seychellen (ICAO-Code)
 das olympische Länderkürzel der Seychellen

SE-Y steht für:
 , ISO-3166-2-Code der schwedischen Provinz

Siehe auch:
 Scey
 Say

Abkürzung